Mosquée de Sinan Pacha peut désigner :
au Kosovo
la mosquée de Sinan Pacha à Kaçanik/Kačanik ;
la mosquée de Sinan Pacha à Prizren ;
en 
la mosquée de Sinan Pacha à Damas ;
en 
la mosquée de Sinan Pacha à Istanbul.